4-й розыгрыш Панамериканского Кубка по волейболу среди женщин прошёл с 10 по 18 июня 2005 года в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) с участием 12 национальных сборных команд стран-членов NORCECA и CSV. Победителем в третий раз стала сборная Кубы.

Команды-участницы 
 NORCECA: Барбадос, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США, Ямайка.
 CSV: Аргентина, Бразилия, Венесуэла.

Система проведения турнира 
12 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Победители групп напрямую выходят в полуфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-и места, выходят в четвертьфинал и определяют ещё двух участников полуфинала. Полуфиналисты по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е места разыгрывают команды, проигравшие в 1/4-финала. Итоговые 7—8-е, 9—10-е и 11—12-е места в стыковых матчах разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 4-е, 5-е и 6-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 10 июня: Аргентина — Коста-Рика 3:0 (25:21, 29:27, 25:20); Бразилия — Пуэрто-Рико 3:2 (28:26, 21:25, 23:25, 25:23, 15:11); Доминиканская Республика — Венесуэла 3:0 (25:20, 25:17, 25:23).
 11 июня: Венесуэла — Коста-Рика 3:0 (25:12, 25:19, 25:20); Бразилия — Аргентина 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:22); Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:2 (22:25, 21:25, 27:25, 25:18, 15:13).
 12 июня: Бразилия — Коста-Рика 3:0 (25:9, 25:12, 25:10); Пуэрто-Рико — Венесуэла 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 21:25, 15:10); Доминиканская Республика — Аргентина 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:16).
 13 июня: Пуэрто-Рико — Аргентина 3:1 (25:22, 28:26, 22:25, 25:20); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:18, 25:21, 25:17); Доминиканская Республика — Коста-Рика 3:0 (25:9, 25:17, 25:9).
 14 июня: Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:19, 25:14, 25:20); Венесуэла — Аргентина 3:0 (25:20, 25:23, 25:16); Доминиканская Республика — Бразилия 3:2 (26:24, 25:20, 21:25, 19:25, 15:12).

Группа В 

 10 июня: Канада — Барбадос 3:0 (25:18, 25:16, 25:19); США — Ямайка 3:0 (25:10, 25:16, 25:9); Куба — Мексика 3:0 (25:15, 25:11, 25:11).
 11 июня: Канада — Ямайка 3:0 (25:20, 25:11, 25:13); Куба — Барбадос 3:0 (25:16, 25:12, 25:18); США — Мексика 3:0 (25:13, 25:21, 25:8).
 12 июня: США — Барбадос 3:0 (25:11, 25:15, 25:17); Мексика — Ямайка 3:0 (25:21, 25:16, 25:20); Куба — Канада 3:0 (25:17, 25:19, 25:18).
 13 июня: Куба — Ямайка 3:0 (25:12, 25:12, 25:11); Мексика — Барбадос 3:0 (25:20, 25:16, 25:12); США — Канада 3:0 (25:11, 26:24, 25:14).
 14 июня: Барбадос — Ямайка 3:0 (25:8, 25:21, 25:15); Канада — Мексика 3:0 (25:20, 25:21, 25:12); Куба — США 3:0 (30:28, 26:24, 25:22).

Классификационные матчи

За 11-е место 
16 июня 
 Коста-Рика — Ямайка 3:0 (25:7, 25:15, 25:11)

За 9-е место 
16 июня 
 Аргентина — Барбадос 3:0 (25:9, 25:13, 25:13).

За 7-е место 
17 июня 
 Мексика — Венесуэла 3:2 (19:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:12)

Плей-офф

Четвертьфинал 
16 июня 
 Бразилия — Канада 3:0 (25:14, 25:20, 25:16)
 США — Пуэрто-Рико 3:1 (24:26, 25:21, 25:22, 25:20)

Матч за 5-е место 
17 июня
 Пуэрто-Рико — Канада 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)

Полуфинал 
17 июня
 Куба — Бразилия 3:0 (25:19, 25:19, 25:18)
 Доминиканская Республика — США 3:1 (25:17, 20:25, 25:18, 25:23)

Матч за 3-е место 
18 июня
 Бразилия — США 3:1 (25:22, 21:25, 25:22, 27:25)

Финал 
18 июня
 Куба — Доминиканская Республика 3:0 (25:16, 25:17, 25:19)

Итоги

Положение команд 

По итогам розыгрыша путёвки на Гран-при-2006 получили Куба, Доминиканская Республика, США (три лучшие команды от NORCECA) и Бразилия (лучшая команда от CSV).

Призёры 
  Куба: Юмилка Руис Луасес, Янелис Сантос Альегне, Нэнси Каррильо де ла Пас, Дайми Рамирес Эчеваррия, Яйма Ортис Чарро, Рэчел Санчес Перес, Росир Кальдерон Диас, Кения Каркасес Опон, Сойла Баррос Фернандес, ... Главный тренер — Луис Фелипе Кальдерон Блет.

  Доминиканская Республика: Аннерис Варгас Вальдес, Юделкис Баутиста, Даяна Бургос Эррера, Эвелин Каррера Ричардо, София Мерседес Эредия, Хуана Мигелина Гонсалес Санчес, Карла Эченике, Синди Рондон Мартинес, Присилья Ривера Бренс, Косирис Родригес Андино, Кения Морета Перес, Сидарка де лос Милагрос Нуньес. Главный тренер — Франсиско Крус Хименес.

  Бразилия: Ана Тьеми Такагуи, Камила Торкете, Фернанда Гарай, Вероника Брито, Суэль Оливейра, Наталия Манфрин, Аденизия Силва, Таиса Менезис, Режиан Бидиас, Мишель Паван, Суэлен Пинто.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Юделкис Баутиста
 Лучшая нападающая:  Юмилка Руис
 Лучшая блокирующая:  Аденизия Силва
 Лучшая на подаче:  Ана Меркадо
 Лучшая на приёме:  Суэлен Пинто
 Лучшая в защите:  Анни Левеск
 Лучшая связующая:  Линдси Берг
 Лучшая либеро:  Анни Левеск
 Самая результативная:  Нэнси Метколф

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 
 4-й розыгрыш Панамериканского Кубка по волейболу среди женщин на сайте NORCECA 
 Пресс-релиз NORCECA 

Панамериканский Кубок по волейболу
2005 год в волейболе